Братков — русская фамилия.

Известные носители:
 Братков, Анатолий Андреевич (1926—2014) — генерал-майор, доктор технических наук, учёный в области химмотологии.
 Братков, Антон Викторович (род. 1993) — украинский футболист, защитник
 Братков, Валентин Николаевич (1927—2010) — Герой Социалистического Труда.
 Братков, Сергей Анатольевич (род. 1960) — украинский художник и фотограф.

 Браткова, Мария (род. 1986) — российская пляжная волейболистка, чемпионка России, чемпионка Европы в возрастной группе до 23 лет.

См. также 
 Братково